Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8, 9 и 11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Соревнования прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналистки.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 400 метров являлась Либания Гренот из Италии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 10 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 32 легкоатлетки.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 11 августа 2018 года. Почти всю дистанцию лидером была Мария Белибасаки из Греции, имевшая хорошее преимущество перед соперницами в начале заключительной прямой. Однако удержать отрыв ей не удалось, за метр до финиша вперёд вырвалась Юстина Свенти-Эрсетич и выиграла несколько мгновений в борьбе за золото. Впервые в истории чемпионкой Европы в беге на 400 метров стала бегунья из Польши, прежде лучшим достижением этой страны была бронзовая медаль Ирены Шевиньской в 1978 году. Свенти-Эрсетич показала лучший результат сезона в Европе и новый личный рекорд — 50,41.

Белибасаки упала без сил сразу после финишной черты, но всё же добыла для Греции первую медаль в этой дисциплине (серебряную) и обновила рекорд страны — 50,45. Ещё одно национально достижение оказалось на счету Лизанне де Витте из Нидерландов, завоевавшей бронзу — 50,77.

Примечания

Ссылки 
 

бег